Buciumi, comune del distretto di Bacău
Buciumi, comune del distretto di Sălaj